Eckenberg steht für:

Orte:
 Eckenberg (Emskirchen), Dorf im Markt Emskirchen im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Bayern
 Eckenberg (Oberkirch), Wohnplatz im Stadtteil Butschbach der Stadt Oberkirch im Ortenaukreis in Baden-Württemberg
 Eckenberg (Sulzbach-Laufen), Weiler in der Gemeinde Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg

Berge:
 Eckenberg, früherer Alternativname des Berges Wank im Estergebirge in den bayerischen Voralpen
 Eckenberg (Adelsheim), Berg in der Stadt Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg
 Eckenberg (Dietershausen), Berg in der Rhön nordöstlich von Dietershausen im Landkreis Fulda

Personen:
 Johann Carl von Eckenberg (1684–1748), deutscher Kraftakrobat und Theaterleiter

 Siehe auch:
 Eckberg
 Ekenberg
 Eggenberg